Керия — китайский топоним. Может означать следующие объекты в Синьцзян-Уйгурском автономном районе:

 Керия — посёлок.
 Керия (уезд) — уезд.
 Керия (река) — река.